Слепнёв — фамилия; имеет женскую форму Слепнёва.
 Слепнёв, Андрей Александрович (род. 1969 )- член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии.
 Слепнёв, Геннадий Павлович (1921—2002) — советский легкоатлет, участник летней Олимпиады 1952 года в Хельсинки.
 Слепнёв, Маврикий Трофимович (1896—1965) — лётчик Полярной авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Слепнёв, Николай Анатольевич (род. 1960) — российский тубист, заслуженный артист Российской Федерации.